Pizarro hace referencia a varios artículos:

Pizarro (apellido).

Personas 
 Andrés Pizarro (1937), escritor chileno.
 Carlos Pizarro Leongómez (1951-1990), dirigente guerrillero colombiano.
 Cecilio Pizarro (1825-1886), pintor y dibujante español.
 Claudio Pizarro (1978) futbolista profesional peruano.
 David Pizarro (1979), futbolista profesional chileno.
 Diego Pizarro del Pozo y Clavijo Gálvez (1586-1655), conquistador español y pionero en la Vitivinicultura de Chile.
 Fernando Pizarro y Orellana, biógrafo español del siglo XVII.
 Francisca Pizarro Yupanqui (1534-1598), hija del conquistador español Francisco Pizarro.
 Francisco Pizarro Gonzalez (1478-1541), explorador y conquistador español.
 Gabriela Pizarro (1932-1999), folclorista, investigadora, docente y cantautora chilena.
 Gonzalo Pizarro (1506-1548), explorador y conquistador español.
 Guido Pizarro, astrónomo chileno.
 Guido Pizarro (1990), futbolista argentino.
 Hernando Pizarro (1502-1578), explorador y conquistador español.
 Jaime Pizarro (1964), futbolista profesional chileno.
 Jorge Pizarro (1951), político chileno.
 Juan Pizarro (1511-1536), explorador y conquistador español.
 Macarena Pizarro (1977), periodista y conductora de noticias chilena.
 Manuel D. Pizarro, político argentino, gobernador de Córdoba en 1892.
 Manuel Pizarro Moreno (1951), empresario y político español.
 Palmenia Pizarro (1941), cantante chilena.
 Pedro Pizarro (c. 1515- c. 1602),cronista y conquistador español que tomó parte de la conquista española del Perú.
 Rómulo Pizarro, político peruano.

Geografía 
 Pizarro, pueblo en Cáceres, Extremadura, España.
 Damero de Pizarro, en el centro histórico de Lima, Perú.
 General Pizarro, ciudad en el Departamento Anta, Salta, Argentina.
 Puerto Pizarro, balneario cerca de Tumbes, Perú.
 Cerro Pizarro, volcán en Tepeyahualco, Puebla, México.

Ejército 
 Clase Pizarro, los primeros buques en entrar en servicio en la Armada Española después de la Guerra civil.
 Pizarro, cinco buques de guerra de la Armada Española de distintas épocas.
 ASCOD (también conocido como Pizarro), un vehículo de combate blindado.

Otros usos 
 (7968) Elst-Pizarro, asteroide con características de cometa.

Véase también 
 Francisco Pizarro (desambiguación)

Enlaces externos